Radino (, ) ist der Name bulgarischer und russischer Orte:
 Radino (Gabrowo), Dorf in der Oblast Gabrowo, Bulgarien
 Radino (Iwanowo), Dorf in der Oblast Iwanowo, Russland
 Radino (Kursk), Dorf in der Oblast Kursk, Russland
 Radino (Rjasan), Dorf in der Oblast Rjasan, Russland